Scheifele ist der Familienname folgender Personen:

 Bernd Scheifele (* 1958), deutscher Manager
 Johann Georg Scheifele (1825–1880), schwäbischer Dialektdichter 
 Mark Scheifele (* 1993), kanadischer Eishockeyspieler
 Max Scheifele (1920–2013), deutscher Forstbeamter und Forstwissenschaftler

Siehe auch:
 Scheiffele